

Guerra 
 Battaglia – combattimento fra due o più fazioni armate, generalmente parte o episodio di un più ampio conflitto.

Geografia 
 Battaglia – frazione del comune di Campli, in provincia di Teramo
 Battaglia – frazione del comune di Casaletto Spartano, in provincia di Salerno
 Battaglia Terme – comune italiano in provincia di Padova
 Monte Battaglia – altura di Casola Valsenio in provincia di Ravenna
 Canale Battaglia – canale artificiale della provincia di Padova

Persone 
 Adolfo Battaglia (1930) – giornalista e uomo politico italiano
 Alessandro Battaglia (1870-1940) – pittore italiano
 Antonino Battaglia (1750?-1815?) – architetto italiano, figlio di Francesco e cugino di Carmelo
 Antonio Battaglia (1951) – avvocato e politico italiano
 Augusto Battaglia (1948) – politico italiano
 Aurelius Battaglia (1910-1984) – illustratore, animatore e disegnatore statunitense
 Bruno Battaglia (1923-2011) – biologo italiano
 Carlo Battaglia (XVIII secolo-...) – attore italiano
 Carmelo Battaglia (...-1799) – architetto italiano
 Daniele Battaglia (1981) – dj e conduttore televisivo italiano
 Demetrio Battaglia (1959) – avvocato e politico italiano
 Dino Battaglia (1923-1983) – fumettista italiano
 Dionisio Battaglia (circa 1510-circa 1565) – pittore italiano
 Dodi Battaglia (1951) – chitarrista, compositore e cantante italiano
 Domenico Battaglia (1842-1921) – pittore italiano
 Domenico Battaglia (1963) – arcivescovo cattolico italiano
 Edoardo Battaglia (1909-1975) – politico e avvocato italiano
 Elio Battaglia (1933) – baritono e docente italiano
 Felice Battaglia (1902-1977) – giurista e filosofo italiano
 Francesco Battaglia (1701-1788) – architetto italiano
 Francesco Battaglia (fl. sec. XVIII) – politico italiano 
 Gaetano Battaglia (...-1812) – militare e politico italiano
 Gaspare Battaglia (1968) – apneista italiano
 Giovanni Battaglia (1956) – politico italiano
 Gozzio Battaglia (1270-1348) – cardinale e politico italiano
 Imma Battaglia (1960) – attivista e politica italiana
 Jacopo Battaglia (1976) – musicista italiano
 Jorge Battaglia (1960) – ex calciatore paraguaiano
 Letizia Battaglia (1935-2022) – fotografa italiana
 Matteo Battaglia (1700-1777) – pittore italiano
 Pietro Battaglia (1930-2004) – politico italiano
 Rik Battaglia (1927-2015) – attore italiano
 Roberto Battaglia (1913-1963) – accademico, storico e partigiano italiano
 Roberto Battaglia (1909-1965) – schermidore italiano
 Roberto José Battaglia (1940) – ex calciatore brasiliano
 Rodrigo Battaglia (1991) – calciatore argentino con passaporto italiano
 Romano Battaglia (1933-2012) – giornalista e scrittore italiano
 Salvatore Battaglia (1904-1971) – filologo, linguista, grammatico, accademico e critico letterario italiano
 Sara Battaglia (1986) – karateka italiana
 Sebastián Battaglia (1980) – ex calciatore argentino
 Serafina Battaglia (1919-2004) – testimone di giustizia italiana
 Settimio Battaglia (1815-1891) – compositore, organista e direttore d'orchestra italiano
 Stefano Battaglia (1965) – pianista e compositore jazz italiano
 Vincenzo Battaglia (1950) – teologo italiano

Altro 
 Battaglia – documentario del 2004 diretto da Daniela Zanzotto 
 Battaglia e Miseferi – duo cabarettistico italiano
 Battaglia – fumetto creato da Roberto Recchioni e Leomacs